Il toponimo Husinec può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Husinec – città del distretto di Prachatice
Husinec – comune del distretto di Praha-východ